Moucherolle jaunâtre est le nom vernaculaire de deux espèces de passereaux appartenant à la famille des Tyrannidae :

 Empidonax flavescens
 Myiophobus flavicans, surtout connu sous le nom de Moucherolle flavescent.